Key Largo peut désigner :
 Key Largo, une île de la Floride
 Key Largo, une ville de l'île du même nom.
 Key Largo, une pièce de Maxwell Anderson de 1939 ;
 Key Largo, un film de John Huston de 1948, adaptation de la pièce précédente ;
 Key Largo, un jeu de société, édité en 2005.

Voir aussi